Viga — elemento estrutural sujeito a cargas transversais
Trave olímpica — aparelho de ginástica
Baliza (desporto) — cuja parte superior é usalmente uma trave

Ver também
 Traves — comuna italiana do Piemonte